Волохово — название населённых пунктов в России:

 Волохово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Волохово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Волохово — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Волохово — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Волохово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Волохово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.